CUSĂTÚRĂ - Linia unde sunt unite prin cusut două bucăți de pânză. Ornament brodat pe o pânză. Model după care se coase.

Tipuri de cusături

Cusătura de însăilare 

Este o cusătură punctată și se obține prin formarea unui pas de înaintare simplu. Pasul de cusătură parcurge țesătura în mod alternativ pe fată și pe dos. Cusătura de însăilare se utilizează pentru asamblarea părților de tesătură în mod provizoriu. După ce s-a executat cusătura finală, cusătura de însăilare se îndepărtează. Pentru executarea ei se utilizează ață de însăilare care prezintă rezistență mai mică.

Cusătura dureh 

Este o cusătură ascunsă executată la marginea diferitelor piese pentru asamblarea acestora în mod cât mai puțin vizibil. Este o cusătură punctată ce se obține prin formarea unui pas în urma acului, deoarece acul la fiecare împunsătură se intoarce o porțiune spre pasul anterior.

Cusătura de surfilare 

Este o cusătură executată pe marginea pieselor pentru a preveni destrămarea rezervei de țesătură.  Firul de ață cusut acoperă marginea țesăturii. Poziția pașilor de cusătură este oblică față de marginea pieselor de țesătură.

Cusătura de fixare 

Este o cusătură cu ajutorul căreia se fixează o piesă aflată în poziție superioară, de piesa care se află sub ea.

Cusătura în cruciulițe sau în zigzag 

Este o cusătură cu legătură în cruciulițe, utilizată pentru fixarea marginilor tivului sau la îmbinarea unor piese suprapuse. Se lucrează în mod alternativ pe două linii paralele cu pași de cusătură mici în urma acului.

Cusătura în cruciulițe ornamentale 

Este o cusătură formată din doi pași de cusătură care se întretaie în mod perpendicular: pasul de cusătură inferior și pasul de cusătură de acoperire.

Cusătura piehir 

Este o cusătură executată cu legatură ascunsă, nevizibilă, cusătură ascunsă pe suprafața produsului, folosită la fixarea stratului de intăritură care se aplică la produsele de îmbrăcăminte pentru exterior. Cusătura piehir se întrebuințează la fixarea mai multor straturi de țesături care trebuie să obțină o formă bombată. Cusătura piehir se obține prin executarea unor pași de cusătură mici, orizontali care pe partea țesăturii unde se lucrează formează o cusătură înclinată așezată în rânduri.

Cusătura ascunsă 

Este cusătura prin care se fixează marginea taiată a  unui material, pe o altă bucată de material, fără să se vadă cusătura executată.

Cusătura stafir 

Este o cusătură cu legătură ascunsă, nevizibilă pe suprafața produsului, care se utilizează la fixarea rezervelor. Prin cusătura stafir se asamblează de cele mai multe ori captușeala cu țesătură de baza.

Cusătura pentru butonieră festonată. 

Cusătura festonată se formează prin incrucișarea firului la orificiul butonierei tăiate, în urma careia rezultă un rând de noduri, care protejează marginea țesăturii împotriva frecării. Se execută pentru a întări butoniera împotriva uzurii prin frecare.

Legături externe 
 
 Set goblen

Croitorie